Rugby Club La Valette Le Revest La Garde Le Pradet est un nom de club sportif notamment porté par :
 Rugby Club La Valette Le Revest La Garde Le Pradet, club de rugby à XV en catégorie féminine ;
 Rugby Club La Valette Le Revest La Garde Le Pradet, club de rugby à XV en catégorie masculine.